|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Rio de Janeiro (officieel Rio Open) van 2016 vond plaats van 15 tot en met 21 februari 2016 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Het was de derde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Rio de Janeiro 2016. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Sara Errani was haar titel niet komen verdedigen. Zij had zich ingeschreven voor het gelijk­tijdige toernooi van Dubai, waar zij de titel wegsleepte.

De als eerste geplaatste Teliana Pereira sneuvelde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Francesca Schiavone uit Italië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Amerikaanse Shelby Rogers in drie sets. Schiavone wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rio de Janeiro op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste sinds bijna drie jaar.

De Nederlandse Cindy Burger had zich via het kwalificatietoernooi weten te plaatsen voor de hoofdtabel – daar bereikte zij de kwartfinale, waarin zij verloor van de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Ysaline Bonaventure en Rebecca Peterson had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Peterson speelde samen met Julia Glushko – dit team kwam niet voorbij de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Anastasia Rodionova en Stephanie Vogt, bereikte de tweede ronde ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Duque Mariño/Maria.

Het als vierde geplaatste duo Verónica Cepede Royg / María Irigoyen won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Tara Moore en Conny Perrin in twee sets, met in de tweede set een tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Cepede Royg had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Irigoyen ook een.

De Nederlandse Cindy Burger en Laura Pigossi uit Brazilië verloren meteen hun openingspartij van de latere finalistes Moore/Perrin.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Rio de Janeiro 2016
Rio de Janeiro